John McCloskey (né le  à Brooklyn, mort le ) était un évêque américain, qui fut le premier cardinal de cette nationalité après sa nomination par Pie IX le .
Robert McCloskey, né le  et décédé le , est un auteur et illustrateur américain de livres pour enfant.